QFE är en treställig förkortning med flera betydelser: 

 En förkortning använd vid telegrafitrafik, se Q-förkortningar
 En datorteknisk term, se QFE (datorteknik)